Le Quatrième Homme (Kansas City Confidential), film américain réalisé par Phil Karlson en 1952 ;
Le Quatrième Homme (De Vierde man), film néerlandais réalisé par Paul Verhoeven en 1983 ;
Le Quatrième Homme, (Den fjärde mannen), série télé suédoise, 2014.